Karwie [] ist ein polnischer Ortsname:
 Karwie (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Karwie (Połczyn-Zrój), Ort im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Ochsenberg, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern